Trzeszczany (gromada 1954−1961), powiat hrubieszowski
 Trzeszczany (gromada 1969−1972), powiat hrubieszowski